

Geografia 
 Masi – comune italiano della provincia di Padova
 Masi Torello – comune italiano della provincia di Ferrara
 Masi San Giacomo – l'unica frazione del suddetto
 Masi – frazione di Imer in provincia di Trento
 Masi di Vigo – frazione di Ton, in provincia di Trento

Persone 

 Alberto Masi – calciatore italiano
 Alex Masi – chitarrista italiano, membro del gruppo Masi
 Andrea Masi – rugbista italiano
 Angela Masi – deputata italiana
 Arístides Masi – ex calciatore paraguayano, di ruolo attaccante.
 Barbara Masi – tennista e giocatrice di squash italiana.
 Bartolomeo Masi – scrittore italiano
 Carlo Masi – attore pornografico italiano
 Diego Masi – politico e imprenditore italiano
 Esala Masi – calciatore figiano
 Fausto Masi – ingegnere italiano
 Ferdinando Masi – batterista italiano
 Francesco de Masi – compositore e direttore d'orchestra italiano
 Gianluca Masi – astrofisico e divulgatore scientifico italiano.
 Ghigo Masino (Arrigo Masi) – attore italiano. 
 Giorgiana Masi – attivista del Partito Radicale uccisa nel 1977
 Giorgio Masi – magistrato e politico italiano.
 Giuseppe Masi – scrittore, filosofo e poeta italiano
 Giuseppe Masi – storico italiano.
 Jacopo Masi – musicista italiano
 Luigi Masi – militare italiano
 Marcello Masi – giornalista italiano.
 Marco Masi – ex calciatore italiano
 Marco Masi – sceneggiatore e regista italiano
 Mattia Masi – calciatore sammarinese
 Mauro Masi – dirigente pubblico italiano
 Mauro Masi – pittore italiano
 Pier Narciso Masi – pianista italiano
 Pino Masi – cantautore italiano
 Roberto Masi – pittore italiano
 Tito Masi – politico sammarinese
 María Isabel (Masi) – Doppiatore e annunciatore spagnola.

Altro 
 Masi – abitazioni rurali del Trentino-Alto Adige
 Masi – gruppo musicale Heavy metal statunitense
 Masi – azienda italiana di bici da corsa
 MASILugano - Museo d'arte della Svizzera italiana con sede a Lugano in Cantone Ticino
 Palazzo Masi – palazzo storico di Avigliano in provincia di Potenza